Acanthochaetetes är ett släkte av svampdjur. Acanthochaetetes ingår i familjen Acanthochaetetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Acanthochaetetes